Kitui County, een county van Kenia.
 Kitui (stad), een stad in Kenia.